Iasus steht für:

 Iasos (Karien), eine antike Stadt an der Küste Kariens
 Titularbistum Iasus, ein Titularbistum der römisch-katholischen Kirche